Церковь Бориса и Глеба в Новгороде:
 Церковь Бориса и Глеба на Погребище
 Церковь Бориса и Глеба в Плотниках
 Церковь Бориса и Глеба во граде (в кремле, в Околотке)